(1942-2013), philosophe espagnol.
  (1948-), homme politique espagnol.
  (1918-2012), juriste espagnol.
 Ludivine Sagnier (1979-), actrice française.
 Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), architecte catalan.
Patronyme hispanique